, настоящее имя  (3 августа 1919 года, Токио, Япония — 11 марта 1980 года) — японский актёр театра, кино и телевидения. Одной из отличительных черт актёра была его необычная внешность — длинное лицо, выступающая нижняя челюсть и большие округлые глаза, придававшие ему сходство с одной из статуй острова Пасхи. В 1950—1960-х гг. он был одним из ведущих характерных актёров японского кино, с успехом появляясь на киноэкране как в главных ролях, так и во второплановых. Актёр сыграл заметные  роли в фильмах выдающихся японских режиссёров Акиры Куросавы, Кона Итикавы, Микио Нарусэ, Кэйсукэ Киноситы, Масаки Кобаяси и др.

В 1920-х — 1930-х годах актёр выступал в театральных шоу под псевдонимом . Имел прозвище  .

Биография

Ранние годы 
Ёсиро Ито (таково настоящее имя актёра) появился на свет в 1919 году в токийском районе Асакуса в актёрской семье. Его родителями были актёр театра кабуки Соноскэ Савамура (настоящее имя — Сандзиро Ито, 1886—1924) и только начинающая (к моменту рождения сына) актриса Токуко Судзуки. Ёсиро родился вторым сыном, а его старший брат, названный в честь отца Соноскэ Савамура (1918—1978) как и полагается, стал наследником дела отца на театральной сцене, хотя следуя новым веяниям времени, снимался и в кино. Был у Ёсиро и младший брат Тосиаки Ито (Такасиносукэ Савамура), также задействованный, как на сцене, так и на экране.

В апреле 1924 года, в возрасте 4 лет и 8 месяцев мальчику дают имя Юносукэ Савамура и задействуют в отцовском спектакле. Во время шестого прогона пьесы 8 апреля отец скончался на сцене от кровоизлияния в мозг. Буквально вскоре умерла и мать. Трое братьев остались с престарелым дедушкой, но тот уже был в таком состоянии, что не мог воспитывать внуков, ему самому уже требовался уход. Поэтому юному Ёсиро вместе с братьями пришлось с малого возраста зарабатывать деньги, принимая участие в самодеятельных театральных представлениях и ревю. В 1932—1933 гг. юноша вместе с братьями снялся в трёх фильмах под различными псевдонимами: в титрах первого фильма он значился как Юносукэ Савамура, в титрах второго был уже Юнэхицу Савамура, а в третьей киноленте — Юкиноскэ Савамура. Фильмы эти были сняты в основанной тремя братьями Савамура компании «Кьёдай пуро» («Братья продакшн») и считаются как бы любительскими. Поэтому полноценным началом работы в большом кино актёра Юносукэ Ито принято считать его послевоенный дебют в кинокомпании «Тохо». 

В 1940 году был призван в армию. С 1943 года проходил службу в материковом Китае. Затем был задействован в передвижной театральной труппе актрисы , выступая со спектаклями перед войсками Императорской армии. Конец войны застал во время гастролей труппы в префектуре Ямагата. После роспуска театральной труппы в 1946 году и возвращения в Токио, молодой актёр поступил в театральную студию , где изучал актёрское мастерство по системе Станиславского.

Карьера в кино 
В 1946 году молодой актёр снялся в небольшой роли в успешном проекте компании «Тохо», фильме режиссёра Кэйсукэ Киноситы «Утро семьи Осонэ». В «Тохо» его привёл и порекомендовал режиссёр Киёси Саэки, который был его шурином. У самого Киёси Саэки актёр в дальнейшем снялся во множестве фильмов, в том числе в известной киноленте «Солнце над пустыней» (1960), где он сыграл китайца Хуанга. Со студией «Тохо» Юносукэ Ито не стал заключать долгосрочного контракта, как и с другими кинокомпаниями. Актёр на протяжении всей своей карьеры в кинематографе снимался на студийных площадках различных кинокомпаний: в «СинТохо», «Тоэй», «Дайэй», «Никкацу», «Сётику» и в той же «Тохо», а также в фильмах независимых кинокомпаний. В первые годы работы в кино актёр более всего сотрудничал с режиссёром Коном Итикавой, исполняя роли практически в каждом из его ранних фильмов, особо впечатляющей была главная роль в сатирической комедии Итикавы «Господин Пу» (1953). 

Среди основных работ Юносукэ Ито в кино признаны его роли в фильмах: «Жить» (1952, реж. Акира Куросава); «Три любви» (1954, реж. Масаки Кобаяси); «За толстой стеной» (1956, реж. Масаки Кобаяси); «Жёлтая ворона» (1957, реж. Хэйноскэ Госё); «Посёлок безумных» (1957, реж. Минору Сибуя); «Гиганты и игрушки» (1958, реж. Ясудзо Масумура); «Ниндзя» (1962, реж. Сацуо Ямамото, премия «Голубая лента» за лучшую роль второго плана); «Изящное чудовище» (1962, реж. Юдзо Кавасима); «Ах, бомба!» (1964); «Самурай» (в России — «Самурай-убийца», 1965); «Кровь и песок» (1965, режиссёр трёх последних упомянутых фильмов — Кихати Окамото).

В июне 1968 года у актёра случилось внутримозговое кровоизлияние, в результате чего Ито был парализован. Пройдя курс лечения и реабилитации, в 1969 году Юносукэ Ито смог выйти на съёмочную площадку и снялся в фильме режиссёра Тадаси Имаи «Река без моста». В течение 1970-х годов принял участие ещё в нескольких кинопроэктах, но состояние актёра до конца не восстановилось. Он всё ещё был частично парализованным и зачастую плохо себя чувствовал. 5 марта 1980 года Ито поступил на очередной курс лечения в горячих источниках, но уже на следующий день его состояние ухудшилось и актёра госпитализировали в больницу. 11 марта шестидесятилетний Юносукэ Ито скончался от сердечного приступа.

Личная жизнь 
Женой Юносукэ Ито была киноактриса студии «СинТохо» Минэко Ока (снялась всего в одном фильме, вступив в брак, закончила кинокарьеру, став домохозяйкой). Дети Юносукэ Ито также вошли в шоу-бизнес. Сын — Такаси Ито (род. 2.12.1948) стал актёром кино и телевидения, дочь — певица Тэруко Ито.

Писатель Акиюки Носака приходился актёру некровным двоюродным племянником — Ито был кузеном второй жены отца Носаки.

Премии 
Кинопремия «Голубая лента»
 13-я церемония награждения (за 1962 год) — премия за лучшую мужскую роль второго плана: фильм «Банда убийц» (на DVD в России — «Ниндзя», реж. Сацуо Ямамото).

Фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Люди, чей прах был развеян
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний